Пара () — у хімії — дескриптор, що означає взаєморозташування двох замісників у ароматичному кільці в положеннях 1 та 4. Скорочено позначається п-.

 Приклади: п-ксилен (пара-ізомер)

Література 
 Глосарій термінів з хімії // Й. Опейда, О. Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Донецький національний університет. — Донецьк: Вебер, 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0
 http://www.pu.if.ua/depart/Chemistry/resource/file/Органічна%20хімія%20321-480.pdf 

Хімічна термінологія